Глушь — отдалённое, глухое место.
 Глушь — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Глушь — до 1959 года название посёлка Зеленоборск Печорского района Коми.